Sembat d'Armènia Menor (1277- vers 1310), rei d'Armènia Menor o Petita Armènia, fill de Lleó III 
 Sembat I el màrtir, rei d'Armènia del 890 al 914 
 Sembat II Tiezerakal, rei d'Armènia a Ani del 977 al 989 
 Sembat I Ablabas o Sembat Khostovanol, príncep i generalíssim d'Armènia del 826 al 854 
 Sembat Bagratuní, marzban d'Hircània del 597 al 598 i d'Armènia des de vers el 600 al 613
 Sembat II Bagratuní, ishkhan d'Armènia vers el 643 al 656 i curopalata del 691 al 706 
 Sembat III Bagratuní, patrici i generalíssim d'Armènia del 771 al 772 
 Joan-Sembat d'Ani, rei d'Armènia a Ani del 1020 al 1040 o 1041